La palabra racimo genéricamente significa agrupación, unión de cosas mediante un vínculo común
 En Biología:
 Enología. Conjunto de uvas sujetas por el mismo tallo.
 Botánica. El racimo es un tipo de inflorescencia indefinida o racemosa, de maduración acrópeta.
Racimo de lobos, pequeña planta suculenta perenne, de la familia de las crasuláceas.
 En Medicina:
 Cefalea en racimos, tipo de cefalea especialmente intensa.
 En Guerra:
 Bomba de racimo, bomba que se abre dejando caer cientos de sub-municiones.
 Coalición de las Bombas de Racimo, organización comprometida con la abolición de uso de las bombas de racimo.